Gary Taylor puede referirse a:

 Gary Taylor, atleta de fuerza británico.
 Gary Taylor, profesor universitario estadounidense experto en Shakespeare.